USS Barton — название двух американских военных кораблей, названных в честь контр-адмирала Джона Кеннеди Бартона.

 USS Barton (DD-599) — эсминец типа «Бенсон».
 USS Barton (DD-722) — эсминец типа «Аллен М. Самнер».